Рославльское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Крапивенский-1. 

Главой поселения и Главой администрации является Захаров Олег Фёдорович .

Географические данные 
 Общая площадь: 95,3 км²
 Расположение: северо-западная часть Рославльского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с  Костырёвским сельским поселением
 на востоке — с  Кирилловским сельским поселением
 на юге — с  Остёрским сельским поселением
 на юго-западе — с  Рославльским городским поселением
 на западе — с  Хорошовским сельским поселением
 на севере — с  Починковским районом
 Крупные реки: Остёр, Острик.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Орёл — Витебск.
 По территории поселения проходит железная дорога Рославль — Смоленск, имеется станция Крапивенская.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 16 населённых пунктов.
 Крапивенский-1, деревня
 Андреевка, деревня
 Быковка, деревня
 Васьково, деревня
 Глинки, деревня
 Доротовка, деревня
 Ермолино, деревня
 Козловка, деревня
 Крапивенский-2, деревня
 Михайловка, деревня
 Осиновка, деревня
 Профилакторий ЗИЛ, деревня
 Старинка, деревня
 Холуповка, деревня
 Хоськи, деревня
 Шкуратовка, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году